A La Liga 1991-92-es szezonja volt a bajnokság hatvanegyedik kiírása. A bajnokság 1991. augusztus 31-én kezdődött és 1992. június 7-én ért véget. A győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenkettedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1